Архангельський Андрій Дмитрович (1879—1940) — російський геолог
 Архангельський Олександр Андрійович (1846—1924) — російський композитор
 Архангельський Микола Павлович (Архієпископ Стефан) (1861—1914) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Курський і Обоянський, Доктор богослов'я.
 Архангельський Михайло Сергійович (1898—1987) — Герой Соціалістичної Праці.
 Архангельський Святослав Миколайович (1904—1963) — український радянський актор, художник-постановник, режисер.
 Архангельський Сергій Миколайович (1918) — російський організатор промислового виробництва
 Архангельський Сергій Русланович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Селища:
 Архангельський — , Болховський район
 Архангельський — , Вигоницький район
 Архангельський — , Сизранський район
 Архангельський — , Уфимський район

Хутори:
 Архангельський — , Верховський район
 Архангельський — , Угранський район

Інше 
 Архангельський район — муніципальне утворення у складі Республіки Башкортостан
 Архангельський собор — православний храм (Москва)
 Архангельський військовий округ — одиниця військово-адміністративного поділу в СРСР
 Архангельський обласний театр ляльок — обласний ляльковий театр у місті Архангельську

Див. також 
 Архангельськ
 Архангельська
 Архангельське